Martini může být:

 Martini (značka) – italský vermut
 martini (koktejl) – alkoholický nápoj z ginu a vermutu
 též Martinové, varianta množného čísla od mužského křestního jména Martin

 příjmení
 Simone Martini (1284–1344) – italský gotický malíř fresek a deskových obrazů
 Martino Martini (1614–1661) – jezuitský misionář v Číně
 Giovanni Battista Martini (1706–1784) – italský františkánský mnich, skladatel, hudební teoretik a učenec
 Johann Martini – rakouský politik z Haliče, v roce 1848 poslanec Říšského sněmu
 Carlo Maria Martini (1927–2012) – italský kardinál a milánský arcibiskup
 Sergio Martini (* 1949) – italský horolezec
 Pierluigi Martini (* 1961) – italský automobilový závodník
 Max Martini (* 1969) – americký herec